Róbert László (1924–2018) franciaországi magyar biokémikus, az MTA külső tagja
 Róbert László (1926–2019) újságíró; rádiós szerkesztő; dramaturg